Wherever You Are – album dei Third Day del 2005
Wherever You Are – album di Sami Yusuf del 2010